Сергей Юрьевич Пилютиков (; род. 3 апреля 1965, Узин) — украинский композитор.

Биография 
Окончил исторический факультет Харьковского государственного университета (1987). В 1985—1991 преподавал историю в школе. Брал уроки музыки у А.Щетинского, затем учился у него в Харьковском институте искусств (окончил в 1995). Преподавал композицию в детской музыкальной школе в Харькове (1991—1998).

С 1999 живёт в Киеве. Художественный руководитель киевского ансамбля новой музыки Рикошет (c 1999), музыкальный директор Международного форума музыки молодых в Киеве (c 2000).

Избранные произведения 
 1990
 Монолог для кларнета соло
 1991
 Из японской поэзии, для баса, фортепиано и ударных
 1992
 Голоса рек для сопрано, гобоя, кларнета, трубы, альта и фортепиано
 1993
 Соната для ударных
 Тень для камерного оркестра
 Ab ovo для смешанного хора на стихи A. Рембо
 1994
 Трио для саксофон-тенора, виолончели и фортепиано
 Играйте в игру для фортепиано
 Концерт для 16 исполнителей
 1995
 Тет-а-тет для флейты и кларнета
 1996
 Квартет для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано
 Соната для саксофон-альта соло
 Секстет для флейты, кларнета, скрипки, виолончели, фортепиано и ударных
 1992-1997
 Вариации для альта соло
 1997
 Танцы для кларнета и фортепиано
 1998
 Пейзаж-развилка для виолончели соло
 Cantus Supra Librum для симфонического оркестра
 Соната для фагота соло
 1995-1999
 Концерт для кларнета и симфонического оркестра
 1999
 Квартет для флейты, ударных, виолончели и фортепиано
 Квартет для 4 саксофонов
 2000
 Соната для виолончели и фортепиано
 Нитка для гобоя соло
 Бал для 10 саксофонов
 Книга перемен для струнного оркестра
 2001
 Зигзаги для ударных и фортепиано

Признание 
Был отмечен на международном конкурсе молодых композиторов Gaudeamus (1993). Лауреат всеукраинского конкурса молодых композиторов «Gradus ad Parnassum» (1994).

Ссылки 
  
  

Выпускники Харьковского университета